

Patronyme 

Alan Pulido Izaguirre (1991-), footballeur mexicain.
Brian Pulido (1961-), scénariste de comics.
Catalina Pulido Anker (1974-), mannequin, actrice et présentatrice de télévision chilienne.
Héctor Pulido Rodríguez (1942-2022), joueur de football international mexicain.
Javier Pulido (1970-), artiste espagnol de bandes dessinées.
Jorge Pulido Mayoral (1991-), footballeur espagnol.
José Urea Pulido (1967-), coureur cycliste espagnol.
Luis Pulido Naranjo (1986-), coureur cycliste mexicain.
Rubén Pulido (1979-), footballeur espagnol.
William Alirio Pulido Diaz (1965-), coureur cycliste colombien.

Toponyme 

 Pulido Méndez
 Nicolás Pulido

Autre 
 (66843) Pulido est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. 
Patronyme hispanique